Planchon kan som auktorsförkortning betyda:

 Gustav Planchon
 Jules Émile Planchon

Robotskapade auktorsförkortningar